Touzet ist der Familienname folgender Personen:

 Corinne Touzet (* 1959), französische Schauspielerin, Regisseurin und Produzentin
 René Touzet (1916–2003), kubanischer Pianist, Komponist und Bandleader